No Better è un brano musicale della cantante neozelandese Lorde, undicesima traccia inclusa nella versione estesa del suo album in studio di debutto Pure Heroine.

Collegamenti esterni